Wagenfabrik Kathe steht für folgende Unternehmen:

 Wagenfabrik Kathe, Kutschenhersteller in Braunschweig, siehe Wagenfabrik Gille
 Ludwig Kathe & Sohn, Kutschenhersteller und Karosseriefabrik in Halle (Saale)